Schulmann steht für:

 Schulmann (Pädagoge), ein Beruf

Schulmann ist der Familienname folgender Personen:
 Danielle Schulmann (* 1989), US-amerikanische Fußballspielerin
 David Levi Schulmann (David Levin Schulmann; David Schulmann; Salomon David Schulmann; 1757–1814), Unterrabbiner in Hildesheim und Paderborn, siehe David Levi (Rabbiner)
 Horst Schulmann (1933–1994), deutscher Ökonom und Ministerialbeamter
 Ilja Bela Schulmann (1922–2014), Dolmetscher der Roten Armee bei der Kapitulation Radebeuls
 Jekaterina Michailowna Schulmann (* 1978), russische Politikwissenschaftlerin
 Kalman Schulmann (1819–1899), russischer jüdischer Aufklärer
 Ludwig Schulmann (1814 oder 1816–1870), deutscher Zeitungsherausgeber, Journalist und Heimatdichter im Calenberger Platt
 Otto Schulmann (1902–1989), deutsch-US-amerikanischer Dirigent und Gesangspädagoge
 Robert Schulmann (* 1942), US-amerikanischer Historiker
 Zwi Schulmann (1915–1986), Überlebender des Holocaust

eines Adelsgeschlechtes:
 Schulmann (Adelsgeschlecht)

Siehe auch: 
 Schulman
 Shulman
 Schulemann